Cloutier ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Cloutier (* 1957), kanadischer Animator und Comiczeichner
 Dan Cloutier (* 1976), kanadischer Eishockeytorhüter
 Émile Proulx-Cloutier (* 1983), kanadischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Frédéric Cloutier (* 1981), italo-kanadischer Eishockeytorwart
 George Cloutier (1876–1946), kanadischer Lacrossespieler
 Hélène Cloutier (* 1982), kanadische Snowboarderin
 Jacques Cloutier (* 1960), kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 Julie Cloutier (* 1986), kanadische Fechterin
 Linda Cloutier (* um 1961), kanadische Badmintonspielerin
 Milaine Cloutier (* 1972), kanadische Badmintonspielerin
 Réal Cloutier (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Sheila Watt-Cloutier (* 1953), kanadische Inuit-Aktivistin
 Suzanne Cloutier (1927–2003), kanadische Schauspielerin
 T. J. Cloutier (* 1939), US-amerikanischer Pokerspieler